Десятый чемпионат Европы по дзюдо среди слепых и слабовидящих проходил с 17 по 21 мая 2007 года в городе Баку, столице Азербайджана. Соревнование, в котором участвовало рекордное число участников — 110 дзюдоистов из 17 стран, было также частью квалификационного тура на Паралимпиаду 2008 в Пекине

Проходил чемпионат под председательством министра спорта и молодёжи Азербайджана Ильгара Алекперова, президента Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимова, и в присутствии генерального секретаря IBSA Мишеля Бертезена.

Место проведения 

Проходил чемпионат в Бакинском дворце спорта.

Судейство 
Судейство проходило под руководством Даниэля Гольдшмида, собравшего группу из двадцати международных судей мирового (A) и континентального (B) уровня из Европейского союза дзюдо и Международной федерации дзюдо.

Результаты соревнований

Мужчины

До 60 кг 
В соревновании мужчин в весовой категории до 60 кг участвовало 10 спортсменов из 9 стран, среди которых по одному спортсмену из Азербайджана, Великобритании, Греции, Испании, России, Турции и по два спортсмена с Украины и из Франции. В результате первое место занял Рамин Ибрагимов из Азербайджана, второе — Бен Куилтер из Великобритании. Третьи места достались Саиду Шахманову из России и Игорю Засядковичу с Украины. Следует отметить, что бронзовый призёр Паралимпиады 2000 Хосе Карлос Руиз из Испании проиграв в четвертьфинале, занял лишь 7-е место.

Основная сетка

Встречи за третьи места

До 66 кг 
В соревновании мужчин в весовой категории до 66 кг участвовало 11 спортсменов из 10 стран, среди которых по одному спортсмену из Азербайджана, Великобритании, Греции, с Украины, из Франции, Германии, Болгарии, Финляндии и Италии, и по два спортсмена из России. В результате первое место занял бронзовый призёр Паралимпиады в Афинах Яни Каллунки из Финляндии, второе — Даррен Харрис из Великобритании. Третьи места достались серебряному призёру Паралимпиады в Сиднее Олегу Шабашову из России и Сергею Карпинюку с Украины.

Предварительный раунд 
  Сергей Карпинюк —  Господинов Стоянов 1000—0000
  Даррен Харрис —  Веньямин Моисеев 0001—0000
  Эфстатиос Соулиос —  Джеки Эрзон 0012—0001

Основная сетка

Встречи за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Paralimpiyaçıların Avropa çempionatı. Официальный сайт Федерации дзюдо Азербайджана. 
 Результаты соревнований на официальном сайте IBSA Judo

Видеоссылки 
 Видео финала в весовой категории до 60 кг.

Международные соревнования по дзюдо в Азербайджане
Спорт в Азербайджане в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Баку
Май 2007 года
дзюдо
Чемпионаты Европы в Азербайджане